Sezon (2008) był 17. sezonem o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Liga liczyła 8 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 6 kwietnia, a zakończyły się 15 listopada. Tytuł obroniła drużyna Pjunik Erywań. Tytuł króla strzelców zdobył Marcos Pineiro Pizzelli, który w barwach klubu Ararat Erywań strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
19 listopada 2008, Stadion Hanrapetakan, Erywań:
Pjunik Erywań - Ararat Erywań 2-1 po dogrywce
1:0 Albert Tadewosjan (68)
1:1 Wahagn Minasjan (69)
2:1 Albert Tadewosjan (118)

Zespół Pjunik Erywań został mistrzem Armenii 2008.

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2008 w Armenii